Муратовка — название населённых пунктов:

 Муратовка — село в составе города Калуга Калужской области.
 Муратовка — деревня в Перемышльском районе Калужской области.
 Муратовка — село в Гагинском районе Нижегородской области.
 Муратовка — село в Мокшанском районе Пензенской области.
 Муратовка — деревня в Кораблинском районе Рязанской области.
 Муратовка — село в Павловском районе Ульяновской области.
 Муратовка — село в Ашинском районе Челябинской области.
 Муратовка — железнодорожная станция Московской железной дороги.
 Муратовка — река во Всеволожском районе Ленинградской области